ESAS für:
 Edmonton Symptom Assessment System, ein Instrument zur Symptomeinschätzung bei Palliativ- und Krebspatienten
 Empfehlung für das Sicherheitsaudit von Straßen, ein technisches Regelwerk für das Verkehrssicherheitsaudit bei Straßenbaumaßnahmen
 Exploration Systems Architecture Study, eine Studie der NASA zu Anforderungen und Missionsprofilen für das Orion-Raumschiff
 Exchange Settlement Account System in Neuseeland

ESAS